Federalnaja sloezjba bezopasnosti, de geheime dienst van de Russische Federatie 
 Financial Stability Board, een internationale samenwerkingsverband in de financiële wereld
 Foires et salons de Bruxelles
 Friese schaakbond
 Franz Schneider Brakel, een Duitse producent van deurbeslag
 Front side bus
 Albanese Badmintonfederatie (Albanees: Federata Shqiptare Badminton, FSB), de Albanese badmintonbond